— австрийский государственный деятель.
  — австрийский государственный деятель.

Примечания